Градиште () — село в Болгарии. Находится в Шуменской области, входит в общину Шумен. Население составляет 790 человек.

Ссылки 
 Статистика населения

 

Сёла Шуменской области